Osoby o tym nazwisku:

 Aleksander Szebesczyk – polski waltornista
 Beata Szebesczyk – polska pianistka